Толчея — село в Боградському районі Хакасії.
 Толчея — річка в Хакасії, притока річки Кокса.

Див. також 
 Товчі́я — діалектна назва пристрою для товчіння дубової кори (у чинбарів).
 Товчія́ — наявність де-небудь значної кількості людей на недостатній площі.
 Товчільна машина

Примітки